USA:
 Selz – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce

Niemcy:
 Selz – rzeka, dopływ Renu

Osoby:
 Otto Selz – niemiecki psycholog

Zobacz też:
 Rhein-Selz
 Sels
 Seltz